Bonea armatissimus is een hooiwagen uit de familie Podoctidae. De wetenschappelijke naam van Bonea armatissimus gaat terug op Roewer.

Podoctidae